Copa Competencia puede referirse a distintos antiguos torneos de fútbol organizados en países rioplatenses:

Binacional
  Copa Competencia Chevallier Boutell o Cup Tie Competition, jugada entre las asociaciones de fútbol de Uruguay y Argentina (donde participaban equipos de Buenos Aires y Rosario) entre 1900 y 1919.

Argentina
 Copa de Competencia de Primera División, organizadas entre 1907 y 1952, por las sucesivas entidades posteriormente convertidas en la Asociación del Fútbol Argentino. Entre ellas se encuentran:
 Copa de Competencia Jockey Club, entre 1907 y 1933, los ganadores competían en la Copa Competencia Chevallier Boutell;
 Copa de Competencia La Nación o Concurso por Eliminación, disputada en 1913 y 1914 con participación también de equipos de Segunda División, organizada por la Asociación Argentina de Football;
 Copa de Competencia de la Asociación Amateurs, disputada en 1920, 1924, 1925 y 1926, organizada por la disidente Asociación Amateurs de Football;
 Copa de Competencia de la Liga Argentina, en 1932 y 1933, organizada por la Liga Argentina de Football;
 Copa de Competencia Británica, organizado por la AFA entre 1944 y 1946;
 Copa de Competencia de 1952, participaron equipos de Primera División, Primera B y los campeones de las ligas de Tucumán, Mendoza y Córdoba. El torneo no finalizó.
 Copa de Competencia Adolfo Bullrich o Copa Bullrich, disputada entre 1903 y 1915 por los equipos de segunda división.

Uruguay
 Copa Competencia, organizada en Uruguay entre 1900 y 1923, los ganadores competían en la Copa Competencia Chevallier Boutell;